Берое (Beroe) — рід реброплавів класу нуди. Містить такі види:

 Beroe abyssicola Mortensen, 1927
 Beroe australis Agassiz & Mayer, 1899
 Beroe baffini Kramp, 1942
 Beroe basteri Lesson, 1830
 Beroe campana Komai, 1918
 Beroe compacta Moser, 1909
 Beroe constricta Chamisso & Eysenhardt, 1821
 Beroe cucumis Fabricius, 1780
 Beroe culcullus Martens, 1829
 Beroe flemingii (Eschscholtz, 1829)
 Beroe forskalii Milne Edwards, 1841
 Beroe gilva Eschscholtz, 1829
 Beroe gracilis Künne, 1939
 Beroe hyalina Moser, 1907
 Beroe macrostoma Péron & Lesueur, 1808
 Beroe mitraeformis Lesson, 1830
 Beroe mitrata (Moser, 1907)
 Beroe ovale Bosc, 1802
 Beroe ovata Bruguière, 1789
 Beroe pandorina (Moser, 1903)
 Beroe penicillata (Mertens, 1833)
 Beroe ramosa Komai, 1921
 Beroe roseus Quoy & Gaimard, 1824
 Beroe rufescens (Eschscholtz, 1829)

Джерела 
 

Нуди
Роди тварин